Лова́ри — цыганская этническая группа, входящая в состав большой цыганской группы рома. На данный момент довольно обширно рассеяны по Европе, России, США. Сформировались как этногруппа на территории Венгрии.

Диалект 
Из полевых материалов Г. Н. Цветкова:
«Диалект ловарей характеризуется большим количеством заимствований слов из венгерского языка, своеобразной интонацией и тоническим ударением, также сформировавшимися в Венгрии. По музыкальности язык ловаря является одним из самых красивых цыганских языков».

Общая характеристика 
Ловари традиционно занимались торговлей лошадьми на территории Венгрии, позже — в Польше и при миграциях на сопредельных ареалах Польши, Литвы, Белоруссии и России. Конная торговля полностью прекратилась после нэпа.

Вероисповедание преимущественно католическое (в Европе), в России ловари — православные.

Численность и состав 
Общая численность ловарей на Украине и в России составляет около 10—13 тыс. чел. (подсчеты делались Г. Н. Цветковым вместе с представителями ловарей Украины). В России и на Украине ловари делятся на три подгруппы: унгри, бундаши и чокещи. Чокещи — крупная вица (род), отделившаяся от ловарей-унгрей в относительно недавнее время (около 100 лет назад), самая маленькая подгруппа из указанных трёх (700—1000 чел.), кроме того, небольшая часть их проживает в Северной Европе (Швеция, Дания). Вместе с бундашами в этих странах их численность составляет около 50 семей. После чернобыльской аварии практически все украинские чокещи переехали в Москву. Именно эта группа с начала XX века занималась гаданием, что послужило причиной их отделения от ловаря-унгрей. Две другие группы при советской власти занимались торговлей товарами народного потребления, в том числе алкоголем. Часть ловарей-унгрей и бундашей живут домами в пригородах, чересполосно, часть — компактными поселениями (например, во Владимирской, Тверской обл.). В наше время часть ловарей занимаются продажей продуктов, некоторые имеют свои магазины. Несколько семей ловарей работают в шоу-бизнесе.

Быт 
В быту ловари строго придерживаются старинных традиций, сохраняя представление об осквернении (магерипэ), институт цыганского суда (крис). Женщины, особенно живущие в сельской местности, придерживаются традиционных обычаев ношения одежды (ходят в удлинённых юбках, в блузках с закрытыми плечами), хотя платки можно увидеть на головах в основном у пожилых женщин. Ловари-чокещи выделяются более современной и модной одеждой, девушки до замужества носят брюки, декольтированные платья. Средний уровень образования у ловарей такой же, как у большинства цыган — 4—5 классов, у чокещи — выше (в среднем 8 классов), и среди них выше процент молодых людей и девушек, которые оканчивают вузы.

Фольклор ловарей включает несколько культурно-исторических пластов, из которых самый старый, «венгерский» пласт, утрачивается, включая небольшое число песен, сохраняющихся в памяти преимущественно старшего поколения.

Общественная деятельность 
Существуют общественные организации, объединяющие представителей местных общин ловарей.

Известно об участии ловарей в Сопротивлении во время Второй мировой войны.

Известные ловари 
 Играф Иошка — основатель Трио «Ромэн», профессор, лауреат Государственной и Ленинской премий, организатор и солист Трио «Ромэн»
 Белаш Вишневский — певец, гитарист, танцор, актёр, руководитель цыганского коллектива.
 Дуфуня Вишневский — руководитель ансамбля, артист кино, продюсер
 Георгий Цветков — режиссёр, писатель, переводчик, исследователь цыганской культуры
 Маер Янко — певец, артист, организатор фестивалей
 Антощ Янко — певец, артист, музыкальный композитор
 Маер Янко (младший) — певец, артист, музыкальный композитор
 Георгий Квик — певец, гитарист (см. также Трио «Ромэн»)
 Янош Шаркози — певец, артист Москонцерта, артист театра «Ромэн»
 Патрина Шаркози — актриса театра и кино
 Ковач, Шандор — певец, актёр, чемпион Европы по каратэ.
 Лацы Дашкенти — певец, гитарист
 Иван Бовтунов — почетный деятель культуры РФ, общественный деятель, продюсер, основатель премии «SMG awards»

См. также 
 Влахи
 Крымские цыгане
 Кэлдэрары
 Русские цыгане
 Сэрвы

Примечания

Библиография 
 Yoors Jan. «The Gypsies». NY. 1983.

Ссылки 
 Цыганские этногруппы на постсоветском пространстве См. этот материал в первоисточнике: Marushiakova E., Popov V. La Mobilité des Tsiganes dans les fédérations des etats indépendants (ex-Union Soviétique) à l’époque contemporaine // Études tsiganes, № 27-28, Paris, 2006. P. 28-43, а также на англ. языке: Marushiakova E., Popov V. Ethnic identities and economic strategies of the Gypsies in the countries of the former USSR
 Этнические группы цыган
 Г. Н. Цветков. История и социальное развитие цыган-ловаря // Науковi записки. Т. 15. Тематичний випуск «Роми Украини: iз минулого в майбутнε». Київ, 2008.
 Цветков Г. Н. Смирнова-Сеславинская М. В. Баллада «Машкар лэ стрийна» в контексте традиционной цыганской культуры.
 М. В. Сеславинская. К истории «большой цыганской миграции» в Россию: социокультурная динамика малых групп в свете материалов этнической истории // Культурологический журнал. 2012, № 2.
 М. В. Смирнова-Сеславинская. Миграции цыганских групп и формирование цыганского населения Российской империи в XVII — начале XX в. // Этнографическое обозрение. 2018, № 4. С. 83-99.
 Общественная организация ловарей «Международная культурная автономия цыган Конгресс»

Цыганские этнические группы